Charbonnier je priimek več oseb:
 Gaëtan-Frédéric-Serge Charbonnier, francoski general
 Jean-Philippe Charbonnier, francoski fotograf
 Lionel Charbonnier, francoski nogometaš